Cua (anatomia), apèndix posterior del cos de certs animals
 Cua (avió), part posterior d'un avió, també anomenada empenatge.
 Coa d'un terreny
 Campanya Unitària per l'Autodeterminació (CUA), iniciativa popular contrària als processos de reforma estatutària als Països Catalans durant els anys 2005-2006
 Informàtica:
 Cua circular, estructura de dades en què els elements estan de forma circular i cada element té un successor i un predecessor
 Cua (estructura de dades), estructura de dades seqüencial (que conté elements ordenats
 Cua de prioritats, estructura de dades